Ringvej Syd kan henvise til:

 Ringvej Syd (Horsens) – omfartsvej som går syd om Horsens, og er en del af primærrute 52
 Ringvej Syd (Randers) – 2+1 sporet motortrafikvej der går imellem Sdr. Borup og Assentoft
 Ringvej Syd (Skive) – 2 sporet omfartsvej syd om Skive
 Ringvej Syd (Aarhus) – ringvej der går igennem det sydlige Aarhus.
 Ringvej Syd (Regstrup) – ringvej syd om Regstrup